Capitan Tempesta, romanzo d'avventura scritto da Emilio Salgari.
Capitan Tempesta (1942), film diretto da Corrado D'Errico.